

Cinema 
 Manson e la famiglia di Satana (Manson) – documentario del 1973 diretto da Robert Hendrickson e Laurence Merrick

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Manson – località dell'Iowa
 Manson – località dell'Indiana
 Manson – località del distretto di Washington

Musica 
 Manson Guitar Works – marchio di chitarre di liuteria inglese

Persone 
 Charles Manson – criminale statunitense
 David Manson – patriota statunitense durante la Guerra d'Indipendenza
 Hugh Manson – fabbricante di chitarre
 Marilyn Manson (Brian Hugh Warner) – cantante statunitense vedi anche Marilyn Manson (gruppo musicale)
 Patrick Manson – pioniere della medicina tropicale
 Shirley Manson (Shirley Ann Manson) – cantante, chitarrista e modella scozzese. cantante dei Garbage
 Mahlon Dickerson Manson – generale unionista durante la Guerra civile americana
 Thomas Walter Manson – biblista britannico
 William Manson – teologo britannico